Francesco Mantica (1534–1614) – włoski kardynał, kamerling Kolegium Kardynałów w 1614 roku.
 Francesco Mantica (1727–1802) – włoski kardynał, prefekt Kongregacji ds. Dróg, Mostów i Wodociągów w latach 1785–1802